Rau sau RAU se poate referi la:

Locuri
 Rau, un oraș din India
 Codul IOC pentru fosta Republica Arabă Unită (République arabe unie)
 Rau (cartier din Tanzania), un cartier în districtul Moshi Urban al Regiunii Kilimanjaro, Tanzania

Persoane
 Heinrich Rau, politician est-german
 Johannes Rau, președintele Germaniei (1999-2004)
 Cornelia Rau, imigrantă deținută ilegal în Australia
 Christian Rau (cunoscut sub numele latinizat "Ravis") - orientalist din secolul al XVII-lea
 K. Ananda Rau, matematician indian
 Karl Heinrich Rau (1792 – 1870), economist german
 Okka Rau (n. 1977), jucător german de volei pe plajă 
 Reinhold Rau, specialist sud-african în istorie naturală și fondator al Proiectului Quagga
 Gretchen Rau, decoratoare americană de film, ce a câștigat 2 premii Oscar
 Tobias Rau, fotbalist german
 Rau Le Creuset, personaj din anime-ul Mobile Suit Gundam Seed
 Marcel Rau (1886-1966), sculptor și gravor belgian

Universități
 Rand Afrikaans University, o fostă universitate din Johannesburg, Africa de Sud
 Royal Agricultural University, un colegiu agricol britanic din Cirencester, Marea Britanie

Vezi și
 Râu
 Rao (nume)